Dār al-ʿulūm (‚Haus der Wissenschaften‘) steht für:

 Dār al-ʿulūm (Kairo), Kairo, Ägypten
 Darul Uloom Deoband, Deoband, Uttar Pradesh, Indien
 Darul-uloom Nadwatul Ulama, Lucknow, Indien
 Darul Uloom Karachi, Karachi, Pakistan
 Darul Uloom CTIEC, Kapstadt, Südafrika
 Darul Uloom Pretoria, Laudium, Südafrika
 Darul Uloom Zakariyya, Lenasia, Südafrika
 Darul Uloom Birmingham, Birmingham, England
 Darul Uloom Bolton, Bolton, England
 Darul Uloom London, London, England
 Darul Uloom New York, New York, New York, Vereinigte Staaten
 Darul Uloom Canada, Bowmanville, Kanada
 Darul Uloom Al-Madania, Buffalo, New York, Vereinigte Staaten
 Darul Uloom Al-Arabiyyah al Islamiyyah, Strand, Kapstadt, Südafrika
 Darul Uloom Haqqania, Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
 Jamia Uloom ul Islamia, Karachi, Pakistan
 Jamiah Darul Uloom Zahedan, Zahedan, Iran
 Al-Jamiatul Ahlia Darul Ulum Moinul Islam, Hathazari, Bangladesch